Order Słońca (Afganistan)
 Order Słońca (Iran)
 Order Słońca (Persja)
 Order Słońca Peru
 Order Słońca Wschodzącego (Japonia)
 Order Słońca Złotego (Birma)

Zobacz też 
 Order Lwa i Słońca (Persja)
 Order Czerwonego Lwa i Słońca (Iran)